Филитер (; ; * 343 пр.н.е.; † 263 пр.н.е.) е основател на гръцката владетелска династия Аталиди по времето на елинизма, която управлява Пергамското царство в Мала Азия. Управлява от 282 пр.н.е. – 263 пр.н.е.

Роден е в град Тиос на Черно море (лат. Tieium, гр: Tieion, Τῖος; днес Филион в Турция), намиращ се между Витиния и Пафлагония. Син е на Атал (Attalos, македонец) и Боа от Пафлагония. Вероятно е евнух от произшествие като дете. Брат е на Евмен и Атал.

Преди 300 пр.н.е. Филитер е назначен от Антигон I (Антигон I Еднооки) за комендант на замъка Пергамон.

През 302 пр.н.е. се присъединява към Лизимах, който имал складирано богатство от 9000 сребърни таланта при Филитер в Пергамон.

През 282 пр.н.е. се включва в коалиция под ръководството на Селевк I, която побеждава Лизимах в битката при Корупедия през 281 пр.н.е.

Филитер откупва трупа на убития Селевк I, изгаря го тържествено и изпраща неговата пепел на сина му Антиох I. Пергам, града и близката околност, остава полуавтономно малко княжество под властта на селевкидите.

Понеже няма деца, Филитер осиновява сина на брат си Евмен, Евмен I, който го наследява на трона на Пергам.

Филитер построява с богатството си „Филитерската стена“ около града и Светилище на Деметра пред стената на града.

Филитер подпомага съседните градове като Теспия с големи парични подаръци. Помага на град Кизик в борбата му против галатите. Той направил подаръци и на Светилищата Делос и Делфи.

Източници 
 Страбон, 12,3,8.
 Страбон, Биография, 13, 4, 1. в лекцията Geschichte des Hellenismus на Грегор Вебер, 15 февруари 1999

Литература 
 Esther V. Hansen, The Attalids of Pergamon. 2nd edition, revised and expanded. Cornell University Press, Ithaca NY 1971, ISBN 0-8014-0615-3.
 Wolfgang Radt, Pergamon. Geschichte und Bauten einer antiken Metropole. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1999, ISBN 3-534-13414-1.
 Hans-Joachim Schalles, Untersuchungen zur Kulturpolitik der pergamenischen Herrscher im dritten Jahrhundert vor Christus. Wasmuth, Tübingen 1985, ISBN 3-8030-1757-2

Генеалогия 

Царе на Пергам
Аталиди
Евнуси